Francisco Álvarez (1892–1960), acteur argentin ;
 Francisco Álvarez (né en 1969), joueur cubain de beach-volley ;
 Francisco Álvarez-Cascos (né en 1947),  homme politique espagnol ;
 Francisco Álvarez Martínez (né en 1925), cardinal espagnol ;
 Francisco C. Álvarez (1903–1963), acteur philippin.

Voir aussi 
 General Francisco Álvarez, ville du Paraguay